Les Coppo est une famille patricienne de Venise, habitant la cité dès sa fondation et qui a été intégrée à la noblesse lors de la clôture du Maggior Consiglio.

Elle n'a pas laissé de grands personnages à l'histoire de la République mais elle fit partie du Maggior Consiglio et donna de nombreux podestats et châtelains dont Marco Coppo qui fut châtelain de Moccò vers 1470. On compte également parmi ses membres Pietro Coppo qui fut le premier géographe à cartographier l'Istrie.

Les armes des Coppo se composent de gueules avec un chevron et trois coupes couvertes d'or.

Notes et références

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien